Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale John McEnroe 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (campione)
 Miloslav Mečíř (semifinali)
 Joakim Nyström (secondo turno)
 John McEnroe (finale)

 Mikael Pernfors (primo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1987